Hieronder staat de stamboom van Vipsania Agrippina.

Vipsania Agrippina